Mit Endknoten wird in der Graphentheorie bezeichnet:

 ein Blatt eines Baums, vergleiche Blätter und innere Knoten in der Graphentheorie
 der Endknoten einer gerichteten Kante, siehe Kante (Graphentheorie)
 der Endknoten eines Wegs, siehe Weg (Graphentheorie)